Jef De Pauw (1888), kunstenaar uit Temse
 Jef De Pauw (1894), kunstenaar uit Brussel